Az 1976. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi óriás-műlesiklás versenyszámát február 9-én és  10-én rendezték Axamsban. Az aranyérmet a svájci Heini Hemmi nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények 
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

1. futam

2. futam

Összesítés

Források 

Alpesisí az 1976. évi téli olimpiai játékokon